Reginaldo Azevedo do Nascimento, mais conhecido como Zé Sobrinho (Areia, ), é um político brasileiro.

Esteve à frente do governo de Arara entre 1970 e 1973, sendo eleito constitucionalmente prefeito. Como contribuição à cidade, deixou melhorias como o sistema de água e esgoto hoje em utilização.

Em 2008, candidatou-se a vereador da cidade pelo Democratas.

Prefeitos de Arara
Membros do Democratas (Brasil)
Naturais de Areia (Paraíba)
Membros do União Brasil